

Тшебув — село в гміні Жаґань Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Тшебув — село в гміні Суленцин Суленцинського повіту Любуського воєводства